Edingen heißen folgende geographische Objekte:

 Edingen (Sinn), Ortsteil der Gemeinde Sinn im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Edingen (Edingen-Neckarhausen), Ortsteil der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, Baden-Württemberg
 Edingen (Ralingen), Ortsteil der Gemeinde Ralingen, Rheinland-Pfalz
 Enghien (Belgien), Stadt in Belgien (niederländischer Name)

Siehe auch: 
 Endingen